Dadelsen peut désigner :
Christian de Dadelsen, journaliste
Jean-Paul de Dadelsen, poète
Eric de Dadelsen, comédien et metteur en scène